Nicolás Sánchez-Albornoz – ur. 1926 hiszpański historyk,
 Nicolás Sánchez – ur. 1986 argentyński piłkarz,
 Nicolás Sánchez – ur. 1988 argentyński rugbysta, reprezentant kraju.